Комолонг () — фамилия. 
Среди известных носителей трое футболистов-братьев из Папуа — Новой Гвинеи:

 Комолонг, Алвин (род. 1994) — защитник.
 Комолонг, Кусуга (род. 1998) — вратарь.
 Комолонг, Феликс (род. 1997) — защитник.